Brian Sipe ist der Name folgender Personen:

* Brian Sipe (Footballspieler) (* 1949), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Brian Sipe (Maskenbildner), US-amerikanischer Maskenbildner